Bustelo peut désigner :

Patronyme 
 Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (1926-2008), homme d'État espagnol.
 Carlos Bustelo (1936-), homme d'État espagnol.
 Francisco Bustelo (1933-), homme politique et universitaire espagnol.
 Carlota Bustelo (1939-), femme politique espagnole.

Toponymes

Bustelo, une des paroisses civiles de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto ;
Bustelo, une des paroisses civiles de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real ;
Bustelo, une des paroisses civiles de la municipalité de Cinfães, située dans le district de Viseu ;
Bustelo, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto.

Homonymie de toponyme